Das Kriegerdenkmal 1914/1918 in Löcknitz am Löcknitzer See für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten aus Löcknitz steht unter Denkmalschutz.

Das Kriegerdenkmal ist als flach umzäunter, wuchtiger, quadratischer Obelisk gestaltet, mit den Namen und Sterbedaten aller 79 im Krieg gefallenen Soldaten aus Löcknitz. Über den Namen befindet sich an jeder der vier Seiten des Obelisk je ein eingraviertes Eisernes Kreuz in einem Eichenlaubkranz sowie an der Vorderseite zusätzlich die Inschrift: Sie starben fürs Vaterland.

Denkmalschutz

→ Siehe dazu Liste der Baudenkmale in Löcknitz

Namensliste 

Die in den Obelisk eingravierten Namen und Sterbedaten der im Ersten Weltkrieg gefallenen 79 Soldaten aus Löcknitz lauten wie folgt:

 * Obelisk an dieser Stelle beschädigt, Inschrift teilweise nicht lesbar. Vermutete Buchstaben in eckigen Klammern.

Baudenkmal in Löcknitz
Locknitz
Obelisk in Deutschland
Gedenkstätte des Ersten Weltkriegs
Bauwerk in Löcknitz